"Hidra" se poate referi la unul dintre articolele:

 Hidră, (Hydra), gen de animale celenterate
 Hidra, monstru din mitologia greacă, închipuit ca un șarpe uriaș cu mai multe capete
 Hidra din Lerna (The Learnean Hydra), nuvelă a scriitoarei Agatha Christie (din colecția Muncile lui Hercule)
 Hidra, constelație
 Hidra Australă, constelație
 Hidra, StarCraft - (en. Hydralisk) un caracter fictiv din seria de jocuri video RTS StarCraft.
 Hydra, OS - un sistem de operare

Vezi și 
 Hydra, oraș din Algeria
 Hydra, insulă grecească din prefectura Pireu 
 Hydra, satelit al planetei Pluton

Referințe